

Sigle 
American Land Title Association
American Literary Translators Association – associazione statunitense di letterati traduttori
Associazione Lagunari Truppe Anfibie

Automobilismo 
Alta – fabbrica greca di automobili, motociclette e veicoli da trasporto
Alta Car and Engineering Company – costruttore automobilistico di Formula 1

Geografia 
Alta – abbreviazione della provincia canadese dell'Alberta
Alta – città della Norvegia nel Finnmark
Alta – fiume della Norvegia nel Finnmark
Alta – città degli Stati Uniti in California
Alta – città degli Stati Uniti nell'Indiana
Alta – città degli Stati Uniti nello Iowa
Alta – città e comprensorio sciistico degli Stati Uniti nello Utah
Alta – città degli Stati Uniti nel Wyoming
Al'ta – fiume ucraino, detto anche Il'tycja